Dans la mythologie grecque, Iphiclos ou Iphiclus peut désigner deux Argonautes :
 Iphiclos fils de Clymène ;
 Iphiclos fils de Thestios.